Астарта — греческий вариант имени богини любви и власти Иштар.

Другие значения:

Искусство 
 Astarte Syriaca или Venus Astarte — картина Данте Габриэля Россетти 1877 года.
 Astarte — сборник эротических стихов Пьера Луи 1891 года.
 «Astarté» — опера Ксавье Леру (Xavier Leroux) 1901 года.
 «Astarte» — балет Роберта Джоффри (Robert Joffrey) 1967 года.
 Astarte — женская блэк-метал группа из Греции.

Биология 
  — род морских двустворчатых моллюсков из семейства Astartidae.
  — род цветущих растений в Западной Австралии.

География 
 Гора Astarte — одна из вершин горной гряды Пантеон в Британской Колумбии.
  — горная вершина на острове Александра в Антарктике.
 672 Astarte — малая планета, открытая в 1908 году.

Другие значения 
 Prix d’Astarté — старое название скачек 1-й группы Prix Rothschild во Франции.
 Astarte Education — норвежская частная школа, открытая в 2007 принцессой Мартой Луизой.
 Astartes, или Adeptus Astartes — космический десант из варгейма Warhammer 40,000.
 Astartes — серия короткометражных анимационных фильмов о них, 2018.

Примечания